

Geografia
 Albera Ligure – comune della provincia di Alessandria
 Albera – frazione di Salvirola (CR)

Persone
 Giovanni Albera – calciatore italiano
 Nicola Albera – conosciuto come Nitro, rapper italiano
 Paolo Albera (salesiano) (1845-1921) – salesiano italiano
 Paolo Albera (vescovo) – vescovo italiano